Burgarth ist der Familienname folgender Personen:

 Minna Burgarth (auch: Minna Burgarth-Bertram; * 1877 als Minna Bertram, † 1965), deutsche Schriftstellerin
 Theodor Burgarth (* 1863; † 1948), Schauspieler